Натуральне число 2087
 2087 рік до нашої ери
 2087 рік нашої ери